

Cinema 
 Hochzeitsnacht im Paradies – film del 1950 diretto da Géza von Bolváry
 Hochzeitsnacht im Paradies – film del 1962 diretto da Paul Martin

Televisione 
 Hochzeitsnacht im Paradies – film per la televisione del 1966 diretto da Alfred Walter
 Hochzeitsnacht im Paradies – film per la televisione del 1974 diretto da Thomas Engel

Teatro 
 Hochzeitsnacht im Paradies – operetta del 1942 di Friedrich Schröder